Trenin (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Witaljewitsch Trenin (* 1955), sowjetischer bzw. russischer Politikwissenschaftler
 Jakow Wjatscheslawowitsch Trenin (* 1997), russischer Eishockeyspieler